Carry On – grupa muzyczna
 Carry On (pl. Cała naprzód) – cykl brytyjskich filmów komediowych

Albumy muzyczne:
 Carry On – album Chrisa Cornella
 Carry On – album Pat Green
 Carry On! – album zespołu Jazz Carriers
 Carry On – album grupy Kansas

Single:
 Carry On – singel zespołu Fun
 Carry On – singel Kygo i Rity Ory